1691 километр — железнодорожная платформа в Республике Башкортостан, на линии Уфа — Челябинск Башкирского региона куйбышевской железной дороги.

Примечания 

Остановочные пункты Башкирского отделения Куйбышевской железной дороги
Железнодорожные платформы по алфавиту
Железнодорожные станции и платформы Иглинского района